Laabs ist der Familienname folgender Personen:

 Annegret Laabs (* 1967), deutsche Kunsthistorikerin
 Dean Laabs (* 1965), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Dietrich Laabs, deutscher Basketballtrainer und -nationalspieler
 Dirk Laabs (* 1973), deutscher Autor, Journalist und Filmemacher
 Hans Laabs (1915–2004), deutscher Maler
 Hans-Joachim Laabs (1921–2009), deutscher Politiker (SED)
 Joochen Laabs (* 1937), deutscher Schriftsteller
 Karl Laabs (1896–1979), deutscher Beamter und Gerechter unter den Völkern
 Klaus Laabs (* 1953), literarischer Übersetzer und Herausgeber
 Lars Michael Laabs, bekannt als Laabs Kowalski (* 1962), deutscher Schriftsteller
 Laura Laabs (* 1985), deutsche Filmregisseurin
 Richard Laabs (1895–1979), lutherischer Theologe und Hochschullehrer 
 Willi Laabs (1888–1945), deutscher Tischler und Unternehmer, siehe Laabs GmbH

Siehe auch:
 Labs